Сурьма — многозначный термин:
 Сурьма — химический элемент, металл;
 Сурьма — название косметического средства для подводки глаз — кайала — в Индии и других странах Азии.